Монастир святого Онуфрія в Добромилі
 Монастир святого Онуфрія у Лаврові
 Монастир святого Онуфрія у Львові
 Монастир святого Онуфрія в Яблочині